Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 5 km-es, klasszikus stílusú versenyszámát február 13-án rendezték Les Saisies-ben. Az aranyérmet a finn Marjut Rolig-Lukkarinen nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bozsik Anna az 59. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N05